Аніва:
 Аніва — острів в архіпелазі Нові Гебриди (Вануату)

Аніва — затока Охотського моря
 Аніва — мис на острові Сахалін
 Аніва — місто в Росії, центр Анівського району Сахалінської області

Аніва — місто, штат Вісконсин
 Аніва — селище, штат Вісконсин